Вест Јунион има више значења:
 Вест Јунион (Илиноис)
 Вест Јунион (Ајова)
 Вест Јунион (Јужна Каролина)
 Вест Јунион (Западна Вирџинија)
 Вест Јунион (Минесота)
 Вест Јунион (Охајо)